Il doppio del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Alex O'Brien 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (finale)

 Richey Reneberg /  Jonathan Stark (semifinali)
 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Jim Grabb /  Jared Palmer (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1999